Generazione perduta (Lost Generation) –  corrente letteraria
Lost Generation – album di Afrika Bambaataa del 1996
Lost Generation – singolo delle YeLLOW Generation del 2002